Northumberland Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Northumberland Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Northumberland Park (stacja kolejowa)